Sigles:
 Informàtica: API, Interfície de Programació d'Aplicacions.
 Dret: Un Agent de la Propietat Immobiliària.
 Lingüística: Les sigles franceses de l'Alfabet Fonètic Internacional.
 Botànica: L'api és una planta utilitzada en gastronomia.
 Química: Gravetat API